Czesław Osiński (1900-1967) – kowal, działacz komunistyczny
 Czesław Osiński (1901-1985) – nauczyciel, działacz społeczny, prezydent Siedlec